Fafnir (mythologie), een drakenfiguur uit de germaanse mythologie
Fafnir (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk